Bumping puede referirse a:

 Bumping, género de música electrónica.
 Llave bumping, técnica para abrir puertas sin forzarlas.